Лига чемпионов УЕФА 1997/98 — 6-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 43-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 20 мая 1998 года на стадионе «Амстердам Арена». Победителем стал «Реал», одержавший победу над «Ювентусом» со счётом 1:0, причём для «Ювентуса» этот финал стал третьим подряд. 

Турнир прошёл по новой схеме: впервые было проведено два квалификационных раунда, а на решающей стадии команды были разбиты на 6 групп. В четвертьфинал проходили все победители групп, а также две лучшие команды из числа занявших вторые места. Впервые в турнире принимали участие не только чемпионы своих стран, но и вторые призёры из восьми наиболее сильных чемпионатов.

Участники 

В розыгрыше Лиги чемпионов 1997/98 принимали участие 55 команд из 46 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 8: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 9 по 46: 1 команда
Первый квалификационный раунд
 30 чемпионов ассоциаций, занявших места с 17 по 46
Второй квалификационный раунд
 15 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 9 чемпионов ассоциаций, занявших места с 8 по 16
 8 клубов, занявших вторые места в ассоциациях 1-8 мест
Групповой этап

Расширился по сравнению с предыдущим розыгрышем с 16 до 24 команд, стало шесть групп вместо четырёх, в 1/4 финала помимо победителей групп выходили только две команды из числа занявших вторые места — лучшие по турниным показателям.
 16 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 7 чемпионов ассоциаций, занявших места с 1 по 7
 Действующий победитель турнира
Плей-офф
 6 команд, занявших первые места на групповом этапе
 2 лучшие команды среди занявших вторые места на групповом этапе

Список клубов-участников

Расписание

Квалификация

Первый квалификационный раунд 

Фактор, 66
Марич, 14, 24, Цвитанович, 15, 69, Видука, 24
Астафьев, 14, Михолап, 26
Санамян, 81, 86, Шахгельдян, 85 - Иллеш, 18, Халман, 41, Прейшингер, 47, Куттор, 74
Хантер, 61 - Иашвили, 21, 36, Муджири, 44, 63, Хомерики, 83
Шаллои, 5, Охана, 35, Хамар, 56
Щербан, 35, Ризенкампф-Регекампф, 49
Алекса, 32, Комленок, 67 - Денисюк, 7, Беришвили, 53, Кушнир, 89
Марко, 65
Дьюри, 22,  Негри, 42, 90, Маккойст, 48, Альбертц, 58, И.Фергюсон, 84
Шарпак, 3, 70, с пен., 76, Кобылянски, 8, Зайонц, 15, Дембиньски, 25,30, Куртеян, 68
 
Белькевич, 53, Максимов, 67, 78,  Ващук, 80
Замбаз, 88
Михайлович, 16 - Микалаюнас, 22

|}

Второй квалификационный раунд 

|}

Групповой турнир

Группа A 
Турнирная таблица

Группа B 
Турнирная таблица

Группа C 
Турнирная таблица

Группа D 
Турнирная таблица

Группа E 
Турнирная таблица

Группа F 
Турнирная таблица

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

Факты и статистика 

 В турнире приняло участие рекордное количество команд — 55.
 Впервые одна страна (Германия) имела в розыгрыше сразу трёх представителей: чемпиона («Баварию»), серебряного призёра («Байер») и победителя прошлой Лиги («Боруссию»).
 В 145 матчах турнира забито 437 голов. Средняя результативность составила 3,24 мяча за матч.
 «Кошице» стал обладателем сомнительного звания первой команды, проигравшей все 6 матчей группового турнира.
 «Реал Мадрид» улучшил собственное достижение, в седьмой раз став лучшей командой на континенте. До этого королевскому клубу эта вершина не покорялась 32 года.
 Только один клуб из числа тех, кто попал в сетку турнира со второго места в чемпионате, достиг четвертьфинальной стадии — им стал леверкузенский «Байер», а «Ювентус» вышел в финал.
 
 Первый матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» между «Реалом» и «Боруссией» был задержан на 45 минут из-за того, что ворота отличались размером от стандартных на 2 см.

Ссылки 
 Лига чемпионов 1997/98 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 1997/98
 Лига чемпионов 1997/98 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 1997/98 на сайте RSSSF

1997
Футбол в Европе в 1997 году
Футбол в Европе в 1998 году